Крис Челиос (), при рождении Христос Костас Целиос (, род. 25 января 1962, Чикаго, штат Иллинойс, США) — американский хоккеист, защитник, грек по происхождению, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-игрок хоккейной сборной США. 

Выступал за клубы НХЛ «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред Уингз», а также за команду WCHA «Висконсин Бейджерс», клуб UHL «Мотор Сити Мекэникс», швейцарский клуб «Биль» и клубы Американской хоккейной лиги «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Чикаго Вулвз». Последний матч в НХЛ провёл 6 апреля 2010 года в возрасте 48 лет и 2 месяцев, в более зрелом возрасте в НХЛ выступал только знаменитый Горди Хоу, игравший до 52 лет.

Занимает девятое место в истории НХЛ и первое среди американцев по количеству матчей в регулярных сезонах НХЛ (1651). Делит с Горди Хоу рекорд по количеству сезонов в НХЛ (по 26).

Объявил о завершении игровой карьеры на пресс-конференции в Детройте 31 августа 2010 года. Затем работал на хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» в качестве советника по хоккейным операциям.

В июле 2013 года избран в Зал хоккейной славы.

С июня 2015 года — член тренерского штаба молодёжной сборной США и «Ред Уингз».

Статистика

Награды 
 Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в составе сборной США (2002)
 Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (в 1986 году в составе «Монреаль Канадиенс», в 2002 и 2008 годах в составе «Детройт Ред Уингз»)
 Победитель Кубка мира по хоккею 1996 в составе сборной США
 Трёхкратный обладатель мемориального трофея Джеймса Норриса — награды лучшему защитнику сезона в НХЛ (сезоны 1988-89, 1992-93, 1995-96).
 Чемпион NCAA: 1983 («Висконсин Бэджерс»)

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли
 Список 100 величайших игроков НХЛ
 Личные рекорды НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Chris Chelios' bio @ hockeydraftcentral.com
 ESPN Article
 Chris Chelios' U.S. Olympic Team bio
 Cheli’s Chili Official Site

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Биль»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Обладатели Приза Марка Мессье
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»